L'épreuve des moins de 57 kg femmes en judo des Jeux olympiques d'été de 2016 a lieu le  dans la Carioca Arena 2 de Rio de Janeiro.

Médaillés

Résultats

Phase finale

Repêchages

Groupes

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Notes et références

Liens externes 

 Tableaux de résultats sur le site officiel ippon.org
 Le site officiel du Comité international olympique
 Site officiel de Rio de Janeiro 2016

Moins de 57 kg femmes